Стамбул ():
 Стамбул — крупнейший город, морской порт, крупный промышленно-торговый и культурный центр Турции; бывшая столица Византии и позже Османской империи.
 Стамбул — ил (район) в северо-западной Турции.
 Стамбул — планируемый судоходный канал в Турции из Мраморного моря в Чёрное шириной 150 м, который пройдёт через европейский пригород Стамбула западнее пролива Босфор.

См. также